Гулямхайдаров — фамилия. Известные носители:
 Гулямхайдаров, Алиша (1916—2001) — советский военный, участник Великой Отечественной войны.
 Гулямхайдаров, Владимир Алексеевич (род. 1946) — советский футболист, советский и казахстанский тренер.